Henryk Mniszek-Tchorznicki (1880-1946), ziemianin
 Henryk Antoni Tchorznicki (1892-), oficer